Xi kan som auktorsförkortning betyda:

 Jing Qing Xi
 Ping Gen Xi
 You Wei Xi

Robotskapade auktorsförkortningar